

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Jagodowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Jagodowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Jagodowo – część wsi Leszczynki w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice

Inne 
 Jagodowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw, w gminie Rodopi